L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie Premier, se dispute à Paris du 7 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Meghann Shaughnessy.

Faits marquants 

 Maria Sharapova a déclaré forfait avant son entrée en lice. La numéro 13 mondiale souffre depuis plusieurs jours d'une bronchite virale. Elle est remplacée par la Française Stéphanie Cohen-Aloro ( mondiale).
 Cette dernière annonce son retrait du circuit après sa défaite contre l'Américaine Bethanie Mattek-Sands.
 En se qualifiant pour les demi-finales du tournoi, Kim Clijsters est assurée de remplacer Caroline Wozniacki à la tête du classement WTA. La Belge devient la première mère de famille numéro un mondiale de l'histoire du tennis.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
France
Tennis en France en 2011
Tennis en février 2011